Дау́р - имя аланского происхождения.

Известные носители 
 Даур Ахвледиани
 Даур Зантария
 Даур Квеквескири
 Даур Кове
 Даур Начкебиа
 Даур Тарба